Талышева — фамилия. Известные носительницы:
 Талышева, Дарья Николаевна (1991) — российская волейболистка.
 Талышева, Татьяна Андреевна (1937) — советская легкоатлетка, бронзовая призёрка Олимпийских игр.